Rühlemann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Rühlemann (1864–1947) deutscher Lehrer, Regionalhistoriker und Archivar
 Lotte Rühlemann (1891–?), deutsche nationalsozialistische Funktionärin